Saint-Benoît steht für folgende Orte in Frankreich:

Gemeinden:
 Saint-Benoît (Ain), Département Ain
 Saint-Benoît (Alpes-de-Haute-Provence), Département Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Benoît (Aude), Département Aude
 Saint-Benoît (Réunion), Überseedépartement Réunion
 Saint-Benoît (Vienne), Département Vienne

Gemeinden als Namensbestandteil:
 Saint-Benoît-de-Carmaux, Département Tarn
 Saint-Benoît-des-Ombres, Département Eure
 Saint-Benoît-des-Ondes, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Benoît-d’Hébertot, Département Calvados
 Saint-Benoît-du-Sault, Département Indre
 Saint-Benoit-en-Diois, Département Drôme
 Saint-Benoît-la-Chipotte, Département Vosges
 Saint-Benoît-la-Forêt, Département Indre-et-Loire
 Saint-Benoît-sur-Loire, Département Loiret
 Saint-Benoît-sur-Seine, Département Aube

Verwaltungsgebiete:
 Arrondissement Saint-Benoît, Überseedépartement Réunion
 Kanton Saint-Benoît-1, Überseedépartement Réunion
 Kanton Saint-Benoît-2, Überseedépartement Réunion
 Kanton Saint-Benoît-du-Sault, Département Indre

Weiteres:
 La Pierre Saint-Benoît, Felsen
 Église Saint-Benoît-le-Bétourné, ehemalige Kirche in Paris

Siehe auch:
 Saint-Benoist
 Sainte-Benoite